Сергей Куприянов:
 Куприянов, Сергей Александрович (род. 1957) — российский писатель-фантаст.
 Куприянов, Сергей Алексеевич (1928—2017) — народный художник Российской Федерации. Примечания